

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Françoise Lavocat (1961-), chercheuse universitaire française, spécialisée en littérature comparée et théorie littéraire ;
 Gaspard Lavocat, (1794-1860), militaire, puis un homme politique français ;
 René Lavocat, (1909-2007), paléontologue français ;

Homonymie de patronyme